

Toponymes 
Belleperche est le nom de plusieurs lieux de France :
 L’abbaye de Belleperche, à Cordes-Tolosannes (Tarn-et-Garonne).
 Belleperche, ancien château fort et châtellenie du Bourbonnais, sur l'actuelle commune de Bagneux (Allier).

Patronymes 
 Pierre de Belleperche, juriste, évêque d'Auxerre, chancelier de France (1306-1307).
 Gautier de Belleperche, écrivain français du , auteur de La Chevalerie de Judas Macchabée.